Рибера — испанское слово (), переводящееся как «берег». Может означать:

Топонимы 
 Рибера — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Агридженто.

Фамилия

Известные носители 
 Рибера, Педро Афан де (1509—1571) — испанский аристократ, вице-король Каталонии и Неаполя.
 Рибера, Ренни (род. 1974) — боливийский футболист, защитник.
 Рибера, Роман Сирера (1848—1935) — испанский каталонский художник.
 Рибера, Тереса (род. 1969) — испанский юрист, министр экологических преобразований Испании.
 Рибера, Хосе де (1591—1652) — испанский живописец, рисовальщик и гравер, известный также, как Хусепе де Рибера и Спаньолетто, представитель барокко в живописи.
 Рибера, Хосе Луис (род. 1965) — испанский футболист и футбольный тренер, тренер испанского клуба «Реал Вальядолид».
 Рибера, Хуан де (1532—1611) — испанский католический святой, архиепископ Валенсии.
 Рибера, Хуан Антонио (1779—1860) — испанский художник.

Составная фамилия 
 Рибера Арнал, Анхель (1909—2002) — испанский шахматист.

См. также 
 Рибера-Альта — комарка в Испании (Валенсия);
 Рибера-Альта — комарка в Испании (Наварра);
 Рибера-Альта — муниципалитет (коммуна) в Испании (Страна Басков);
 Рибера-Альта-дель-Эбро — комарка в Испании (Арагон);
 Рибера-Арга-Арагон — комарка в Испании (Наварра);
 Рибера-Баха — комарка в Испании (Валенсия);
 Рибера-Баха — муниципалитет (коммуна) в Испании (Страна Басков);
 Рибера-Баха-дель-Хениль — комарка в Испании (Гранада);
 Рибера-Баха-дель-Эбро — комарка в Испании (Арагон);
 Рибера-де-Арриба — муниципалитет (коммуна) в Испании (Астурия);
 Рибера-де-Пикин — муниципалитет (коммуна) в Испании (Галисия);
 Рибера-де-Уржельет — муниципалитет (коммуна) в Испании (Каталония);
 Рибера-дель-Альто-Эбро — комарка в Испании (Наварра);
 Рибера-дель-Дуэро — комарка в Испании (Бургос);
 Рибера-дель-Орбиго — комарка в Испании (Леон);
 Рибера-дель-Фресно — муниципалитет (коммуна) в Испании (Эстремадура);
 Рибера-д’Ондара — муниципалитет (коммуна) в Испании (Каталония);
 Рибера-д’Эбре — комарка в Испании (Таррагона);
 Рибера-Наварра — комарка в Испании (Наварра);
 Рибейра — значения.
 Ривьера (значения)